Чемпионат Португалии по шахматам (порт. Campeonato Português de Xadrez) проводится с 1911 года. С 1951 года турниры проходят ежегодно (с некоторыми исключениями). Женские чемпионаты Португалии проводятся с 1994 г.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания 

Португалия
Шахматы
Шахматы в Португалии